Нерасшифрованная (недешифрованная) письменность — письменность, значение знаков которой частично или полностью непонятно. Особняком стоит проблема нерасшифрованных языков, письменности которых понятны, но которые, тем не менее, не могут быть поняты при современном уровне знаний.

Классификация

По историческим периодам

Датировка неизвестна 
 Ситовская надпись (вариант фригийского письма?)

Протописьменность 
 Табличка из Диспилио
 Карановская надпись
 Протошумерское письмо
 Протоэламское письмо
 
  (Дунайское протописьмо, Тэртэрийские надписи)
 Письменность Цзяху
 Урартские иероглифы
 Письменность долины Инда
 Критское письмо — ранние формы (в том числе — Критские иероглифы, Линейное письмо А, Троянское письмо)
 Фестский диск и Секира из Аркалохори
 Кипро-минойское письмо
 Библское письмо
 Ханаанейское письмо
 Синайское письмо
 Эламское линейное письмо
 
  и  (вместе с расшифрованным Северо-восточным письмом составляют Палеоиспанское письмо)
 Каскахальский блок
 Майкопская плита

Средние века 
 Иссыкское письмо
 Киданьская письменность
 Месоамериканские системы письма (миштекское письмо, инкское письмо, кипу, , сапотекское письмо,  и др.)
 Сингапурский камень
 Чжурчжэньское письмо

Эпоха Возрождения — по настоящее время 
 Кодекс Рохонци
 Манускрипт Войнича
 Ронгоронго (письменность острова Пасхи)
 Codex Seraphinianus
 Криптограммы Бейла
 Дзиндай модзи
 Шифр Дорабелла

Принципы расшифровки

См. также 
 История письменности

Примечания